Pammana kan avse:

Kecamatan Pammana, ett distrikt i Indonesien
Pammana, Estland, en by på Ösel
Pammana poolsaar, en udde på Ösel